Побрђе може бити:

 Побрђе (геоморфологија), облик рељефа
 Побрђе (Бања Лука), градска четврт у Граду Бањалуци, Република Српска, БиХ
 Побрђе (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Побрђе (Рашка), насеље у општини Рашка, Република Србија
 Побрђе (Котор), насеље у општини Котор, Република Црна Гора
 Побрђе (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ 
 Побрђе (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ, Република Србија